RNB — аббревиатура, означающая:

 RNB (от  — «валовой национальный доход»)

Коды
 RNB — код аэропорта ИАТА , Швеция.
 RNB —  российской авиакомпании , Аэропорт Ростов-на-Дону, Россия.

Радио
 RNB (от  — «Национальное Радио Бельгии») — см. RTBF.
 RNB (от )
 RNB (от )

См. также 
  — частный университет в Биканере, Раджастхан, Индия.
 RnB (от  — «ритм-энд-блюз», РНБ; также сокр. ) — музыкальный стиль.
 РНБ